Kaona (gmina Kučevo) – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Kučevo
 Kaona (gmina Lučani) – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Lučani
 Kaona (gmina Vladimirci) – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w gminie Vladimirci